Gemeenten
 Villahermosa (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Villahermosa (Tabasco), de hoofdstad van de Mexicaanse staat Tabasco
 Villahermosa (Ciudad Real), een gemeente in Spaanse provincie Ciudad Real
 Villahermosa del Campo, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
 Villahermosa del Río, een gemeente in de Spaanse provincie Castellón

Rivier
 Río Villahermosa, een rivier in Spanje, bijrivier van de Río Mijares.